Sæson 2011-12 i 2. Division. Den tredjebedste liga i Danmarksturneringen i fodbold. 2. Division øst består af hold fra Sjælland, Lolland og Falster (unionerne DBU Sjælland, DBU København og DBU Lolland-Falster). 2. division vest består som udgangspunkt af hold fra Jylland og Fyn (DBU Jylland og DBU Fyn), men i 2011-12-sæsonen vil der også være ét hold fra København (Skjold) og ét hold fra Falster (Lolland-Falster Alliancen). Vinderne af de to rækker skal spille Playoffkampe om oprykningen til 1. division, mens de 4 dårligste hold fra hver række rykker ned i danmarksserien

Øst

Deltagere

Kort over deltagerne

Stilling

Topscorerliste 

*Opdateret d. 16. juni 2012

Vest

Deltagere

Kort over deltagerne

Stilling

Topscorerliste 

*Opdateret d. 17. juni 2012

Fodnoter 

Fodboldsæson 2011-12
Sæsoner i 2. division (fodbold)